Erebia urgaensis är en fjärilsart som beskrevs av Holik 1954. Erebia urgaensis ingår i släktet Erebia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
urgaensis